До́брота (иногда употребляется также вариант Добро ́та, , , ) — населённый пункт в Черногории, в муниципалитете города Котор. По переписи населения Черногории 2003 года в городе проживали 8169 жителей (по переписи 1991 года — 7283 жителей).

География 

Доброта расположена на восточном побережье Которского залива, к северу от административного центра общины — города Котор. По сведениям Которского архива, населённый пункт Доброта впервые упоминается в 1260 году как Dabrathum, а затем, как Dobrotha, от которого произошло сегодняшнее название. С 1371 года часть города Котор, а с 1704 года вновь самостоятельный населённый пункт (хотя фактически является пригородом Котора).

Доброта — одно из множества сельских поселений муниципалитета Котор. Общей длиной в 7 км оно простирается от города Котора, с которым граничит на юге, до населённого пункта Люта и одноимённой реки на севере, где упирается в северную границу муниципалитета города Котор.

История 
Доброта переживала свой расцвет в XVII и XIX веках, когда ей принадлежали наиболее крупные корабли в округе. В 1717 году Доброта получила статус приморского поселения. В то же время были построены дворцы знатных добротских семей: Дабинович-Кокот, Трипкович, Иванович, Радоничич, Милошевич и других.

Церкви 

 Церковь святого Матвея, выстроена в 1670 году взамен разрушенной землетрясением в 1667 году. Свой нынешний вид церковь приобрела после 1770 года.
 Церковь святого Евстахия (1773 год)
 Церковь Илии Пророка

Демография 
В Доброте в 2003 году проживало 6256 совершеннолетних жителей, средний возраст 36,5 лет (35,4 года у мужчин и 37,5 года у женщин). В городе есть 2649 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,03.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Черногории
Которский залив